(surnommé Niku, adjectif signifiant rebelle en chinois) est un objet transneptunien (OTN) inhabituel car son orbite est inclinée de 110 degrés par rapport au plan orbital solaire, ce qui fait qu'il a un mouvement rétrograde autour du Soleil.

Redécouverte 
L'objet a été découvert en 2011, puis perdu. Au cours de l'année 2015, une équipe d'astronomes utilisant le télescope Pan-STARRS, découvre un objet qui a rapidement été identifié avec ce supposé centaure prograde désigné sous la dénomination provisoire  et découvert par le programme de relevé astronomique Mount Lemmon Survey. L'annonce officielle a été faite en .

Particularité 

 a la particularité de faire partie d'un groupe d'objets qui gravitent autour du Soleil sur une orbite fortement inclinée; les raisons expliquant cette orbite inhabituelle sont actuellement inconnues.

Les caractéristiques orbitales de  ont été comparées à celles de  (surnommé Drac, diminutif de Dracula). Les orbites de , , , , ,  paraissent occuper un plan commun, trois en orbite prograde et trois en orbite rétrograde. La probabilité que cet alignement soit le fruit du hasard est de 0,016 %.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures (471001-472000)
 Astéroïde rétrograde
 , , , , , autres transneptuniens connus ayant une forte inclinaison.

Liens externes 
 Discovery of a New Retrograde Trans-Neptunian Object: Hint of a common orbital plane for low semi-major axis, high inclination TNOs and centaurs

 

Objet céleste nommé par sa désignation provisoire
Planète mineure découverte en 2011
Objet de la ceinture de Kuiper
Objet céleste découvert par le Mount Lemmon Survey
Planète mineure ayant une orbite rétrograde
Petit corps possiblement d'origine interstellaire